Baum (árbol en alemán) es el apellido de:
 Herbert Baum
 Hugo Baum, botánico alemán.
 Johnny Baum
 Lyman Frank Baum
 Robert Baum
 '''Vicki Baum 
También puede referirse a:
 Algoritmo de Baum-Welch